Ceratosuchops — ящеротазовий динозавр з родини спінозаврових (Spinosauridae).

Скам'янілості 

Фрагменти черепа динозавра знайдено у 2014 році серед скель Чилтон-Чайн у відкладеннях формації Вессекс на острові Вайт (Велика Британія). Були виявлені фрагменти передщелепної кістки, верхньої щелепи та мозкової коробки із заочною кісткою. Рештки зберігаються у музеї «Острів динозаврів». На основі решток у 2021 описали новий рід та вид Ceratosuchops inferodios. Родова назва Ceratosuchops походить з грецьких слів  — «ріг», через заочний виступ;  — «крокодил»; і  — «обличчя». Назва виду inferodios перекладається як «пекельна чапля».

Опис 
За оцінками, Ceratosuchops сягав до 8,5 м завдовжки.

Філогенія 
Автори таксона помістили Ceratosuchops як члена щойно створеної клади Ceratosuchopsini, і пов'язали його з Suchomimus і Riparovenator.

Примітки 

Спінозаврові
Динозаври крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 2021
Динозаври Європи